Il toponimo Lambayong può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Lambayong, precedente denominazione della municipalità di Sultan sa Barongis, nella Provincia di Maguindanao
Lambayong, municipalità nella Provincia di Sultan Kudarat